
Авл Авилий Флакк (; ; казнён в 39 году, Андрос) — правитель Египта в 32—38 годы I века; египетский префект, назначенный императором Тиберием в 32-м году и остававшийся правителем провинции в течение пяти лет при Тиберии и полтора года при Калигуле.

Флакк воспитывался вместе с сыновьями дочери Августа и был другом Тиберия.

Стал гонителем александрийских евреев во время городской смуты 38-го года. Филон Александрийский написал обвинительное послание «Против Флакка» («»). После погрома евреев и их жалобы императору («Legatio ad Caium»; «О посольстве к Гаю»), Флакк был отправлен на остров Андрос, где был казнён в 39 году.

Его полное имя дано у Филона только один раз (§ 1): Фλάκκος Άουίλλιος. Полное имя Aulus Avilius Flaccus найдено на одной надписи в Тентире (ныне Дандара), в Египте (Corpus Inscriptionum Graecarum, № 4716).

См. также 
 Список префектов римского Египта

Примечания

Источник

Ссылки 

Персоналии:Римский Египет
Префекты Египта
Правители Африки I века
Казнённые правители
Казнённые в Римской империи в I веке
Античный антисемитизм
Персоналии:Антисемитизм